Махново — название населённых пунктов:

Россия 
 Махново — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Махново — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Махново — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Махново — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Махново — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Махново — деревня в Островском районе Псковской области.
 Махново — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Махново — деревня в Псковском районе Псковской области.

Украина 

 Махново — до 1946 г. название села Кременевка в Веселиновском районе Николаевской области.